Гонса́лу Ма́тиаш Ра́муш (; родился 20 июня 2001) — португальский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Уроженец Ольяна, регион Алгарви, Рамуш начал футбольную карьеру в местной команде «Ольяненсе» в 2009 году. В 2013 году стал игроком футбольной академии лиссабонской «Бенфики». 13 января 2019 года дебютировал в составе «Бенфики B» (резервной команды «Бенфики») в матче португальской Лиги Про против «Браги B». В августе 2019 года Гонсалу продлил свой контракт с «Бенфикой» до 2024 года. 21 июля 2020 года Рамуш дебютировал в основном составе «Бенфики», выйдя на замену Пицци на 85-й минуте матча португальской Примейра-лиги против «Авеша», и забил два гола.

Карьера в сборной 
Рамуш выступал за сборные Португалии до 17, до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года.

В июле 2019 года в составе сборной Португалии до 19 лет сыграл на чемпионате Европы в Армении, став лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами.

В сентябре 2022 года был впервые вызван в сборную Португалии для участия в матчах Лиги наций УЕФА против сборных Чехии и Испании, однако на поле не появился. 10 ноября был включён в официальную заявку сборной Португалии для участия в матчах чемпионата мира в Катаре. 17 ноября дебютировал за сборную в товарищеском матче против сборной Нигерии, выйдя на замену Андре Силве и отличившись забитым голом. 6 декабря 2022 года впервые вышел в основном составе сборной Португалии и сделал хет-трик в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии (6:1). Рамуш стал первым с 1990 года футболистом, сделавшим хет-трик в плей-офф чемпионата мира (тогда хет-трик сделал Томаш Скухравы в ворота Коста-Рики); также в возрасте 21 года и 169 дней стал самым молодым с 1962 года игроком, сделавшим хет-трик на чемпионате мира (на турнире 1962 года три мяча в ворота сборной Болгарии забил венгр Флориан Альберт, которому было 20 лет и 261 дня).

Статистика выступлений

Достижения 
 «Золотая бутса» чемпионата Европы (до 19 лет): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Бенфики»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон